Виктор Веснин:
 Веснин, Виктор Николаевич (1945—2020) — казахский государственный и общественный деятель.
 Веснин, Виктор Александрович (1882—1950) — архитектор.